Дон Мартин има више значења:

 Дон Мартин (Хуарез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Дон Мартин, Клуб де Каза, Тиро и Песка (Хуарез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Дон Мартин (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Дон Мартин (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику